Мінь:

 Міньська мова (діалектна група в Китаї)
 Царство Мінь 閩 (909—945) у період П'яти династій і десяти держав
 Мінь — місто у провінції Дживака (Папуа Нова Гвінея)